Laus peut désigner :

Toponymie 

 Lauš, un quartier de Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie, en Bosnie-Herzégovine ;
 le Laüs, petit affluent droit du gave d'Oloron ;
 le Laüs, affluent gauche du Bouès.

Laus est un nom, partie d'un toponyme :

 Notre-Dame du Laus, un hameau qui dépend de la commune de Saint-Étienne-le-Laus et où se trouve un sanctuaire d'apparitions mariales situé dans le diocèse de Gap ;
 Saint-Étienne-le-Laus, une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes ;
 Notre-Dame-du-Laus, une municipalité qui fait partie de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle au Québec.

Patronyme 
 Camille Laus (1993-), une athlète belge.
 Paul Laus (1970-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Pia Laus-Schneider (1968-), une cavalière de dressage germano-italienne.

Voir aussi 
 La Laus perennis, pratique monastique.

Homonymie de patronyme